Visa of VISA kan verwijzen naar:
VISA International (creditcard)
Citroën Visa
het meervoud van visum
Visa (band)